Терехово — топоним и название станции метро.

Россия 
 Архангельская область
 Терехово — деревня, Каргопольский район

 Белгородская область
 Терехово — село, Валуйский район
 Терехово — село, Старооскольский городской округ

 Вологодская область
 Терехово — деревня, Бабушкинский район
 Терехово — деревня, Усть-Кубинский район
 Терехово — деревня, Череповецкий район

 Воронежская область
 Терехово — посёлок, Таловский район

 Ивановская область
 Терехово — деревня, Вичугский район
 Терехово — деревня, Палехский район

 Калужская область
 Терехово — деревня, Износковский район

 Карелия
 Терехово — деревня, Медвежьегорский район

 Костромская область
 Терехово — деревня, Костромской район

 Москва
 Терехово — деревня (посёлок), Северо-Западный административный округ
 Терехово — деревня, Троицкий административный округ

 Московская область
 Терехово — деревня, Волоколамский район
 Терехово — деревня, Дмитровский район
 Терехово — деревня, Солнечногорский район
 Терехово — деревня, Талдомский район
 Терехово — деревня, Шатурский район

 Новгородская область
 Терехово — деревня, Валдайский район
 Терехово — деревня, Хвойнинский район

 Омская область
 Терехово — деревня, Большереченский район

 Орловская область
 Терехово — деревня, Урицкий район

 Псковская область
 Терехово — деревня, Бежаницкий район
 Терехово — деревня, Локнянский район
 Терехово — деревня, Опочецкий район
 Терехово — деревня, Печорский район
 Терехово — деревня, Пушкиногорский район

 Рязанская область
 Терехово — село, Шиловский район
 Терехово — прежнее название д. Розвальнево, Михайловский район

 Смоленская область
 Терехово — деревня, Рославльский район
 Терехово — деревня, Сафоновский район

 Тверская область
 Терехово — деревня, Бельский район
 Терехово — деревня, Западнодвинский район
 Терехово — деревня, Калининский район
 Терехово — деревня, Конаковский район

 Тульская область
 Терехово — деревня, Заокский район

 Ярославская область
 Терехово — деревня, Большесельский район
 Терехово — деревня, Первомайский район
 Терехово — деревня, Пошехонский район
 Терехово — деревня, Тутаевский район
 Терехово — деревня, Ярославский район

Украина 

 Житомирская область
 Терехово — село, Бердичевский район

 Сумская область
 Терехово — село, Кролевецкий район

Озеро 
 Терехово — в Костанайском районе Костанайской области Казахстана.

Транспорт 
 Терехово — станция БКЛ Московского метрополитена.

См. также 

 
 
 
 
 Терихов